Old Boy (mangá), série de mangá 
Oldboy (2003), filme sul-coreano, dirigido por Park Chan-wook e baseado no trabalho citado acima
Oldboy (2013), filme americano, um remake do longa supracitado, dirigido por Spike Lee
Old Boy (série de televisão), série de televisão chinesa